

Geografia 
 Rehoboth, centro della Namibia
 Rehoboth, bantustan dell'Africa del Sudovest istituito nel 1968 e abolito nel 1989
 Rehoboth, città degli Stati Uniti in Massachusetts
 Rehoboth Beach, città degli Stati Uniti in Delaware

Astronomia 
 145475 Rehoboth, asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Rehovot